Mysłowice bezeichnet

 die Stadt Mysłowice in der polnischen Woiwodschaft Schlesien
 das Dorf Mysłowice (Sławoborze) (Moitzelfitz) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern